Kmet oder Kmeť ist der Familienname folgender Personen:

 Andrej Kmeť (1841–1908), slowakischer Seelsorger und Botaniker
 Cole Kmet (* 1999), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Stane Kmet (* 1893), jugoslawischer Skilangläufer
 Tomáš Kmeť (* 1981), slowakischer Volleyballspieler